Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1981/1982 spelades 2 juli 1981-2 maj 1982. Dinamo Zagreb, ledda av Miroslav Blažević vann sin fjärde titel, fem poäng före föregående säsongs mästare Röda stjärnan.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från 1980/1981 Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångare. Vinst gav två poäng, och oavgjort en.

Borac Banja Luka och Napredak Kruševac flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1980/1981 efter att ha slutat på de två sista platserna i tabellen. De två uppflyttade klubbarna var Osijek och Teteks Tetovo.

Tabell

Resultat

Säsongsstatistik
Största segermarginal: 7 mål:
Dinamo Zagreb 7–0 NK Zagreb (13 september 1981)
Hajduk Split 7–0 Teteks (31 mars 1982)
Flest mål i en match: 9 mål:
Rijeka 5–4 Radnički Niš (23 augusti 1981)
Partizan 7–2 Sloboda (25 april 1982)

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1981/1982
1981 i Jugoslavien
1982 i Jugoslavien